Хаос (фильм, 1973) — советская кинокартина студии «Арменфильм» 1973 года. 
 Хаос (фильм, 1984) — итало-французский фильм (жанр — комедия, драма). 
 Хаос (фильм, 2005) — криминальный боевик 2005 года, режиссёром и автором сценария которого является Тони Гиглио.